Municipio de Allendale puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Allendale (Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Hoke.
 Municipio de Allendale (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Grand Forks.
 Municipio de Allendale (Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Ottawa.